Het Interwetten German Darts Championship 2022 was het tweede Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 11 tot en met 13 maart in Hildesheim.

Michael van Gerwen won het toernooi door in de finale Rob Cross met 8-5 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 140.000.

Het prijzengeld telde mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde werd uitgeschakeld kreeg hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telde dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 1 februari 2022 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en werden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 11 februari 2022), twee van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 23 februari 2022), de twee hoogst gerangschikte Duitse spelers uit de ProTour, twee van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 24 februari 2022), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 28 januari 2022) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 5 maart 2022).

Gerwyn Price meldde zich af vanwege een handblessure. Brendan Dolan meldde zich af wegens ziekte. Door hun afwezigheid schoven alle spelers uit de top 16 twee plaatsen op op de plaatsingslijst. De plekken 15 en 16 werden respectievelijk opgevuld door de reeds aanwezige Gabriel Clemens en Chris Dobey. Ook Ted Evetts meldde zich af. Zijn tegenstander, Jamie Hughes, ontving een bye naar de volgende ronde. Hetzelfde gold voor de oorspronkelijke tegenstanders van Clemens en Dobey: Mensur Suljović en titelverdediger Devon Petersen.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Duitsland
Sport in Hildesheim
Sportevenement in Nedersaksen